Delisle puede referirse a las personas:

Al cartógrafo francés Guillermo Delisle (1675-1726). 
Al astrónomo francés Joseph-Nicolas Delisle (1688-1768).
Al cartógrafo y censor francés Claude Delisle (1644-1720).
Al paleógrafo e historiador francés Leopold Delisle (1826-1910).
A la cantante estadounidense Grey DeLisle (1972).
Al autor de cómics quebequés Guy Delisle (1966).

O bien:
A una escala de temperatura en desuso inventada en 1732 (Escala Delisle).